Брессон — французская фамилия. 

Известные представители:
 Брессон, Робер (1901—1999) — французский кинорежиссёр и сценарист.
 Брессон, Шарль (1798—1847) — французский дипломат, граф.

Составная фамилия:
 Картье-Брессон, Анри (1908—2004) — французский фотограф.

См. также 
 Брессон (Изер)
 Брессель
 Кессон

Примечания